2 Grupa Artylerii (II RP)
 2 Grupa Artylerii (PSZ)